

Zoologie 
 Papillon, un terme commun de zoologie, appellation courante qui désigne l’imago de l’ordre d’insectes des lépidoptères (Lepidoptera)
 , nom vernaculaire de différentes espèces marines

Patronyme

Les Papillon, dynastie de graveurs sur bois originaire de Rouen 

 Jean I Papillon (-1710), graveur sur bois français ;
 Jean II Papillon, (1661-1723), son fils, graveur sur bois français ;
 Jean-Nicolas Papillon, (1663-1714), son frère, graveur sur bois français ;
 Jean-Michel Papillon, (1698-1776), son fils, graveur sur bois français ;
 Jean-Baptiste-Michel Papillon, (1720-1746), son autre fils, graveur sur bois français.
 Désiré-Gustave Papillon, né à Versailles (), graveur en médailles.

Autres personnalités 

 Marc Papillon, seigneur de Lasphrise (1555-1599), poète baroque satirique et érotique français ;
 Philibert Papillon (1666-1738), chanoine dijonnais ;
 Quentin Papillon (1997-), gardien de but professionnel français de hockey sur glace ;
 André Papillon (1910-1986), photographe français ;
 John Papillon (), photographe britannique.

Musique 
 Papillons, une pièce pour piano composée par Robert Schumann ;
 Papillons, une œuvre pour piano composée par Mel Bonis ;
 Papillon, le surnom de Gérard Fournier, chanteur français.
 Papillon, album de Lynda Sherazade sorti en 2020.

Littérature 
 Papillon, un livre écrit par Henri Charrière en 1969 ;
 Papillon, un cheval de la légende arthurienne, dans le récit d'Ogier le Danois en prose.

Cinéma et télévision 
 Papillon, un film de 1914, réalisée par Henri Pouctal ;
 Papillon, une adaptation cinématographique du roman de Henri Charrière, réalisée par Franklin J. Schaffner, avec Steve McQueen dans le rôle-titre et Dustin Hoffman, et sorti en 1973 ;
 Papillon, une autre adaptation cinématographique du roman de Henri Charrière, réalisée par Michael Noer, avec Charlie Hunnam dans le rôle-titre et Rami Malek, et sorti en 2017.

Sport 
 Papillon, un type de nage ;
 balle papillon, un type de lancer utilisé au baseball ;
 couteau papillon, un sabre court utilisé en Wing Chun, à ne pas confondre avec le balisong philippin ;
 style papillon, une manière de pratiquer un arrêt pour un gardien de but au hockey sur glace et au roller in line hockey.

Autres 
 Papillon, un terme familier pour un procès-verbal de stationnement ;
 écrou papillon, un écrou muni d’extensions en forme d’aile de papillon, permettant de le saisir facilement à la main pour le visser ou le dévisser ;
 papillon, un volet orientable, permettant de réguler un conduit de fluide. En automobile, il est présent dans le boîtier papillon ;
 nœud papillon, une sorte de cravate, nouée de manière à ressembler à un papillon ;
 épagneul nain continental papillon, une race de chien ;
 géant papillon français, une race de lapin ;
 effet papillon, une illustration de la théorie du chaos en météorologie ;
 lemme du papillon, un résultat d'algèbre ;
 théorème du papillon, un résultat de géométrie ;
 papillon adhésif, une petite feuille de papier autoadhésive amovible ;
 papillon, un élément de tracé de montagnes russes ;
 île papillon, un surnom couramment donné à la Guadeloupe de par sa forme avec deux îles vues comme des ailes de papillon ;
 papillon magique, un petit divertissement publicitaire.

Voir aussi